Campionato asiatico per club 2017 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2017 – torneo pallavolistico maschile